Ива́н Васи́льевич Са́вченко (род. 15 мая 1929) — бригадир горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Южная-1» комбината «Ростовуголь», город Шахты.

Биография 
После войны по призыву комсомола приехал в г. Шахты из села Заветное, Заветинского района Ростовской области, чтобы стать шахтёром.

Учился в горнопромышленной школе, а по окончании её пришел работать на шахту «Южная-1». Опытные горняки обучили шахтёрскому мастерству. Работал механизатором. Всегда старался быть там, где нужнее, никогда не отказывался от трудностей, понимал, что надо работать не только руками, но и головой. Послали на курсы горных мастеров. Окончил и снова вернулся в бригаду. А когда на шахте создавалась первая укрупнённая струговая бригада, Савченко назначили её бригадиром.

В 1965 году на шахты города стала поступать новинка угледобывающей техники — струговые установки «УСБ-2», «УСБ-М» (своеобразный гигантский подземный «фуганок»). Это способствовало высокой производительности труда и повышению добычи топлива. Бригада И. В. Савченко с шахты «Южная-1» одна из первых в городе освоила струговую установку. С её помощью бригада добывала за сутки более 1000 тонн угля и в 1966 году за 31 рабочий день выдала на-гора 112300 тонн угля, на 690 тонн превысив всесоюзный рекорд.

Иван Васильевич Савченко один из первых горняков города успешно освоил струговую установку — новинку угледобывающей техники. План семилетки труженики города завершили на 2 месяца раньше срока.

Награды 
За выдающиеся заслуги в выполнении задания семилетнего плана по развитию угольной промышленности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года Ивану Васильевичу Савченко присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина № 352287, золотой медали «Серп и Молот» № 143117. Книжка Героя № 021070, орденская книжка Д 907718.

Примечания

Литература 
 Шахты: Ист. — краевед. очерк о городе. Ростов, Кн. изд-во, 1974.- С. 169—170, 173, 184—185.
 В Президиуме Верховного Совета СССР. Указ о присвоении звания Героя Соц. Труда Савченко И. В. // Ленинское знамя. — 1966. — 1 июля. — С. 1.
 Горняцкий подарок Родине: митинг на шахте «Южная-1» // Молот. — 1966. — № 87 (15 апр.)
 Рабичева Н. Подвиг: [рассказ о Герое Соц . Труда И. В. Савченко]/Рабичева Н // Молот. — 1966. — № 151 (3 июля) С. 2.
 За сутки — 4000 тонн!: [рекорд устанавливает бригада Ивана Савченко] //Молот. — 1965. — № 28(4 февр.) — С. 1.

Ссылки 
 
 Шахтинцы — Герои Социалистического Труда
 Савченко Иван Васильевич

Делегаты XXIII съезда КПСС